Хруцкий Валерий Евгеньевич (р. 1956) — советский и российский экономист,  (1993 г.), директор Центра международного бизнеса и регионального развития Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (с 1995), директор группы компаний «ТОР-Консультант» (с 1997).

Образование 
В 1978 году окончил факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Прошёл стажировку в департаменте закупок ООН (1988—1989). В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Управление эффективностью промышленного производства».

Профессиональная деятельность 
С 1978 по 1995 год В. Е. Хруцкий сотрудничал в отделе проблем управления Института США и Канады.

Разработчик системы экономико-математических компьютерных моделей для программ по составлению бизнес-планов международного образца «Успех+» и по финансовому планированию и бюджетированию «ТОР-Консультант». С 1997 года директор группы «ТОР-Консультант».

Занимается деловым консультированием, сотрудничал с более чем 2000 проектов на предприятиях России и Украины. В 1991—1995 годах составил свыше 500 бизнес-планов международного образца в рамках совместного проекта с USAID и Университетом Пеппердайна.

Публикации 
Автор более 800 публикаций (общим объемом свыше 500 п. л.), изданных в СССР, РФ, США, ФРГ, Италии, в том числе 20 книг, включая:
 
 
  (самая массовая книга из изданных, общий тираж — 200 тыс. экз.)
   (2-е издание — 1999, 3-е издание — 2003, общий тираж 3-х изданий — 160 тыс. экз.; доп. изд. — 2005, тираж 5000 экземпляров)
 
*   (2-е издание — 2006)
  
   и др.

Примечания

Ссылки 
Страница преподавателя на сайте ТОР-Консультант

Экономисты СССР
Экономисты России
Сотрудники Института США и Канады РАН